Böttger är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:
 Adolf Böttger (1815–1870), tysk författare
 Frederik Böttger (1838–1920), dansk arkitekt 
 Johann Friedrich Böttger (1682–1719), tysk alkemist och uppfinnare av det äkta porslinet i Europa.
 Rudolf Christian Böttger (1806–1881), tysk kemist och uppfinnare.

Se även 
 Böttcher
 Böttiger
 Bötticher
 Bödker

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken